Gueréza je český název pro tři různé rody kočkodanovitých opic:
 Colobus (5 druhů)
 Gueréza pláštíková (Colobus guereza)
 Gueréza angolská (Colobus angolensis)
 Piliocolobus (nejméně 11 druhů; tato skupina je někdy uváděna pouze jako podrod rodu Procolobus)
 Gueréza červená (Piliocolobus badius)
 Procolobus (1 druh, nepovažujeme-li guerézy z rodu Piliocolobus za součást této skupiny)
 Gueréza zelená (Procolobus verus)

Externí odkazy 
 

Kočkodanovití